Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1997 je bila devetinštirideseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3 

1997 v športu
1997